Retronectes är ett släkte av plattmaskar. Retronectes ingår i familjen Retronectidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Retronectes